Биктимировка — название населённых пунктов в России:
 Биктимировка — село в Бирилюсском районе Красноярского края.
 Биктимировка — село в Воскресенском районе Саратовской области.